Юрий Бондаре́нко:
 
 Бондаренко, Юрий Викторович (род. 1957) — советский футболист.
 Бондаренко, Юрий Иванович (род. 1942) — советский украинский художник.